Frédéric ou Frédéric est un nom propre ou plus rarement un nom commun.

Prénom 
 Frédéric est un prénom masculin.

Personnalités, bienheureux et saints chrétiens 
 Frédéric d'Utrecht (?-838), évêque d'Utrecht, mort martyr un  mais fêté le 
 Frédéric (), prévôt de l'abbaye de Saint-Vaast à Arras ; fêté le 
 Frédéric (?-vers 1073), évêque de Genève
 Frédéric Ozanam (1813-1853), bienheureux, historien et essayiste catholique français, fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ; fêté le 
 Frédéric d'Hirschau (?-1070), bienheureux, abbé bénédictin ; fêté le 
 Frédéric de Mariengarten (?-1175), bienheureux, né en Frise hollandaise, fondateur de l'abbaye de Mariengarten aux Pays-Bas ; fêté le 
 Frédéric de Ratisbonne (?-1578), bienheureux, religieux de l'ordre de Saint Augustin, frère convers à l'abbaye de Ratisbonne et ermite ; fêté le 
 Frédéric Albert (1820-1876), bienheureux, né à Turin en Italie, fondateur de la congrégation des sœurs Vincentiennes de Marie Immaculée ; fêté le

Souverains et aristocrates 
 Frédéric, frère du roi wisigoth Euric, tué en 463 près d'Orléans selon la chronique d'Hydace de Chaves, dans une bataille contre Ægidius et Childéric Ier

Nom de famille 

 André Frédéric (1958-), homme politique belge ;
 Léon Frédéric (1856-1940), peintre belge ;
 Louis Frédéric (1923-1996), indianiste français.

Personnage de fiction 
 Frédéric de Nucingen, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

Toponyme 

 Saint-Frédéric, municipalité du Québec ;
 Rue Léon Frédéric, rue de Bruxelles en Belgique.

Titres

Littérature 
 Frédéric, pièce de théâtre de Robert Lamoureux, datant de 1967 ;
 Frédéri le gardian, bande dessinée de Robert Rigot et Guy Hempay (1950-1961).

Télévision 
 Frédéric, série télévisée québécoise diffusée en 1979 ;

Chanson 
 Frédéric, chanson de Patti Smith Group 1979 extraite de l'album Wave en hommage à son époux Frederick « Sonic » Smith.
 Frédéric, chanson de Jeanne Cherhal sur l'album L'Eau de 2006.
 Jos-Frédéric, chanson de Donat Lacroix.
 Berceuse à Frédéric, chanson interprétée par Bourvil en 1958.
 Frédéric, chanson composée et interprétée par Claude Léveillée.

Autres 
 Frédéric, au Canada francophone, le nom familier du bruant à gorge blanche.
 Frederic, un groupe japonais formé à Kobe en 2009.
 Frédéric d'or, pièce de monnaie prussienne.

Voir aussi 
 

Patronyme belge
Patronyme français